Der Grand Prix Hassan II 2016 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. April 2016 in Marrakesch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde auf im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships 2016 gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Martin Kližan. Im Doppel gewann die Paarung Rameez Junaid und Adil Shamasdin den Titel im vorherigen Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 520.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 5. April 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 128 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Marrakesch